PIO – akronim z ang. Programmed Input Output (programowane wejście/wyjście)
 PIO (lotnictwo) z ang. Pilot induced oscillation (oscylacje płatowca wzbudzane przez pilota)
 PIO – akronim z pl. Polska Izba Opakowań

Zobacz też 
 Pio z Pietrelciny (znany jako Ojciec Pio)

Przypisy